Le Community Shield 2022 est la 100 édition de la Supercoupe d'Angleterre de football, épreuve qui oppose le champion d'Angleterre au vainqueur de la Coupe d'Angleterre. La rencontre oppose Manchester City, vainqueur du Championnat d'Angleterre 2021-2022, à Liverpool, vainqueur de la Coupe d'Angleterre 2021-2022.

Pour la première fois en 10 ans, le match se déroule en dehors du stade habituel de Wembley en raison de l'accueil de la finale de l'Euro féminin de l'UEFA 2022, et se joue la place au King Power Stadium de Leicester City, le dimanche 31 juillet 2022 .

Le match est remporté par le Liverpool FC qui s'impose sur le score de 3 buts à 1.

Feuille de match

Notes et références 

Community Shield
Face-à-face du Manchester City Football Club
Face-à-face du Liverpool FC
Sport à Leicester
Football en août 2022
Football en Angleterre en 2022